GAV steht für:
 Gesamtarbeitsvertrag, Grundlage der Schweizer Arbeitsverträge
 Gesellschaft für Arterhaltende Vogelzucht
 Gesellschaftliches ArbeitsVermögen, Datensammlung erlernter Berufe der Bürger in der DDR, um bei Arbeitskräftemangel administrativ Abordnungen zu ermöglichen (1975)
 Grazer Autorinnen Autorenversammlung, Österreichs größter Schriftstellerverband
 GAV Berlin, Gemeinnützige Auftragsbeschaffungs- und Vertriebsgesellschaft mbH von Werkstätten für behinderte Menschen in Berlin
 Gremlin Air Vehicle, unbemannter kleiner Flugkörper, wie z. B. die X-61 der USA
 Gross Asset Value, Gesamtwert des Immobilienbesitzes eines Unternehmens
 Gross Annual Value, ermittelter (fairer) Wert aus jährlichen Mieten von Immobilienbesitz
 Gustav-Adolf-Verein, österreichischer Verein zur Unterstützung evangelischer Minderheiten 
 Gymnasium Antonianum Vechta

Gāv steht für:
 Gāv (Ost-Aserbaidschan), Ort in Mianeh (Verwaltungsbezirk), Ost-Aserbaidschan, Iran
 Gāv (Sistan und Belutschistan) (auch: Gū), Ort in Chabahar County, Sistan und Belutschistan, Iran
 Gāv, deutscher Titel Die Kuh (1969), iranischer Spielfilm

Abkürzung